LGA steht als Abkürzung für:

 LaGuardia Airport, kleinster Verkehrsflughafen der amerikanischen Großstadt New York, USA nach dem IATA-Code
 Land Grid Array, Verbindungssystem für Prozessoren und andere integrierte Schaltungen
 Landesgesundheitsamt, siehe Öffentlicher Gesundheitsdienst
 Landesgewerbeamt (v. a. in Stuttgart)
 Landesgewerbeanstalt Bayern, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, Sitz in Nürnberg
 Leitendes Geistliches Amt, ehem. kollektives Bischofsgremium der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
 Local Government Area, Verwaltungseinheit in Australien, Gambia und Nigeria
 Letzter gemeinsamer Ahn, siehe Most recent common ancestor

LGA